Hauger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hauger (* 1979), norwegischer Fußball- und Bandyspieler
 Dennis Hauger (* 2003), norwegischer Automobilrennfahrer
 Ernest Hauger SMA (1873–1948), französischer römisch-katholischer Missionar und Bischof

 Henning Hauger (* 1985), norwegischer Fußballspieler
 Karl Hauger (1906–1985), deutscher Forstrat und NS-Funktionär
 Kristian Hauger (1905–1977), norwegischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Torill Thorstad Hauger (1943–2014), norwegische Schriftstellerin